Страни с необявени ядрени оръжия (Израел)
 Официални ядрени сили

 Има 24 страни, които нямат собствени въоръжени сили.

Източници

Вижте също 
 Списък на страни според общата численост на въоръжените сили
 Списък на страни според военният им бюджет

Списъци на страни